Шуни — название населённых пунктов в России:

 Шуни — село в Лакском районе Дагестана.
 Шуни — деревня в Себежском районе Псковской области.